Showţ kan syfta på följande platser:

Iran 

 Showţ (kommunhuvudort), Västazarbaijan, 
 Showţ (shahrestan), Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar